Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1982 si è svolto dal 13 al 25 settembre 1982 a Arequipa, Chiclayo, Ica, Lima, Tacna e Trujillo, in Perù: al torneo hanno partecipato ventitré squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Cina.

Squadre partecipanti 

* La Germania Est si è ritirata dalla competizione, al suo posto è stata inserita la squadra juniores del Perù, che però non ha concorso per alcun titolo.

Gironi

Prima fase

Girone A - Lima

Risultati

Classifica

Girone B - Trujillo

Risultati

Classifica

Girone C - Tacna

Risultati

Classifica

Girone D - Ica

Risultati

Classifica

Girone E - Arequipa

Risultati

Classifica

Girone F - Chiclayo

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone G - Lima

Risultati

Classifica

Girone H - Trujillo

Risultati

Classifica

Girone I - Ica

Risultati

Classifica

Girone J - Arequipa

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali per il 1º e 3º posto

Risultati

Finali per il 5º e 7º posto

Risultati

Finali per il 9º e 11º posto

Risultati

Finali per il 13º e 15º posto

Risultati

Finali per il 17º e 19º posto

Risultati

Finale per il 21º posto

Risultati

Podio

Campione 
Cina(Primo titolo)

Secondo posto 
Perù

Terzo posto 
Stati Uniti

Classifica finale

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1982
Campionati mondiali di pallavolo femminile